Тюнгюлю́:

 Тюнгюлю — село в Мегино-Кангаласском улусе Якутии.
 Тюнгюлю — озеро, на берегу которого расположен одноимённое село.